Berlinka est une terminologie polonaise désignant ce qui est de Berlin.

Berlinka désigne deux sujets différents ayant la ville de Berlin en commun.

 Berlinka est une autoroute qui relie Berlin en Allemagne, à Kaliningrad en Russie. Elle se dénomme "Reichsautobahn Berlin–Königsberg" en allemand.

 Berlinka est l'important fonds de la Bibliothèque d'État de Berlin, appelée autrefois "Bibliothèque Prussienne de Berlin", qui fut déplacé par le régime du Troisième Reich, vers la Silésie, à l'époque territoire allemand.